Kuba Rozpruwacz (pseudonim seryjnego mordercy)
 Kuba Rozpruwacz (film)
 Sherlock Holmes kontra Kuba Rozpruwacz (gra komputerowa)